Johann Wolfgang ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Wolfgang (1775/1776–1859), russlanddeutscher Apotheker, Botaniker und Hochschullehrer
 Johann Georg Wolfgang (1662–1744), deutscher Kupferstecher